Хе́люля:
 Хелюля — посёлок городского типа в Сортавальском районе Республики Карелии России.
 Хелюля — село в Сортавальском районе Республики Карелии России.
 Хелюля — станция линии Сортавала — Суоярви I в Сортавальском районе Республики Карелии.